

Personnes

Étienne Pagny (1829-1898) est un sculpteur français ;
Florent Pagny (né en 1961) est un chanteur et acteur français.

Localités
Pagny-sur-Moselle est une commune française du département de Meurthe-et-Moselle,
Pagny-sur-Meuse et Pagny-la-Blanche-Côte sont des communes françaises du département de la Meuse,
Pagny-lès-Goin est une commune française du département de la Moselle,
Pagny-le-Château et Pagny-la-Ville sont des communes françaises du département de la Côte-d'Or.